Равнове́сие, или бала́нс, — состояние системы, описываемой в естественных и гуманитарных науках:
система считается находящейся в состоянии равновесия, если одни воздействия на неё компенсируются другими или отсутствуют вообще. Смежное понятие — ; равновесие может быть устойчивым, неустойчивым или безразличным.

Характерные примеры равновесий:
 Механическое равновесие, также известно как статическое равновесие, — состояние тела, находящегося в покое, или движущегося равномерно, в котором сумма сил и моментов, действующих на него, равна нулю.

 Химическое равновесие — положение, в котором химическая реакция протекает в той же степени, как и обратная реакция, и в результате не происходит изменения количества каждого компонента.
 Термодинамическое равновесие — состояние системы, в котором её внутренние процессы не изменяют макроскопических параметров (таких, как температура и давление).
 Экономическое равновесие — ситуация, когда факторы, оказывающие влияние на экономическую переменную, уравновешивают друг друга таким образом, что переменная величина в результате не изменяется (например Равновесная цена, Рыночное равновесие).
 Равновесие в теории игр — общее название принципов оптимальности ситуаций в некооперативных играх, характеризуемых устойчивостью к изменениям поведения участников либо их объединений. Наиболее распространённые:
 равновесие Нэша;
 равновесие дрожащей руки;
 сильное равновесие;
 секвенциальное равновесие.

См. также 
 Динамическое равновесие